Округ Уилер () расположен в США, штате Техас. Официально образован в 1876 году и назван в честь Ройял Тайлер Уилера — председателя Верховного суда Техаса. По состоянию на 2000 год, численность населения составляла 5284 человека. Окружным центром является город Уилер.

Округ Уилер входит в число 46 округов Техаса с действующим сухим законом или ограничениями на продажу спиртных напитков.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2371 км², из которых 2368 км² суша и 3 км² или 0,12% это водоемы.

Соседние округа 

 Бекхэм (восток)
 Грей (запад)
 Коллингсворт (юг)
 Роджер-Миллз (северо-восток)
 Хемпхилл (север)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало 5284 жителей, в составе 2152 хозяйств и 1487 семей. Плотность населения была 2 человека на 1 квадратный километр. Насчитывалось 2687 жилых домов, при плотности покрытия 1 постройка на 1 квадратный километр. По расовому составу население состояло из 87,83% белых, 2,78% чёрных или афроамериканцев, 0,78% коренных американцев, 0,55% азиатов, 0,08% коренных гавайцев и других жителей Океании, 6,64% прочих рас, и 1,34% представители двух или более рас. 12,57% населения являлись испаноязычными или латиноамериканцами.

Из 2152 хозяйств 29,6% воспитывали детей возрастом до 18 лет, 58% супружеских пар живших вместе, в 7,7% семей женщины проживали без мужей, 30,9% не имели семей. На момент переписи 29,1% от общего количества жили самостоятельно, 16,9% лица старше 65 лет, жившие в одиночку. В среднем на каждое хозяйство приходилось 2,39 человека, среднестатистический размер семьи составлял 2,94 человека.

Показатели по возрастным категориям в округе были следующие: 24,9% жители до 18 лет, 6,5% от 18 до 24 лет, 22,5% от 25 до 44 лет, 25,2% от 45 до 64 лет, и 20,9% старше 65 лет. Средний возраст составлял 42 года. На каждых 100 женщин приходилось 92 мужчины. На каждых 100 женщин в возрасте 18 лет и старше приходилось 87,4 мужчин.

Средний доход на хозяйство в округе составлял 31 029 $, на семью — 36 989 $. Среднестатистический заработок мужчины был 26 790 $ против 19 091 $ для женщины. Доход на душу населения был 16 083 $. Около 11,6% семей и 13% общего населения находились ниже черты бедности. Среди них было 13,3% тех кому ещё не исполнилось 18 лет, и 16,8% тех кому было уже больше 65 лет.

Населённые пункты

Города, посёлки, деревни 

 Мобити
 Шамрок
 Уилер

Немуниципальные территории 

 Бриско
 Келтон
 Твитти
 Эллисон

Политическая ориентация 

На президентских выборах 2008 года Джон Маккейн получил 75,25% голосов избирателей против 23,47% у демократа Барака Обамы.

В Техасской палате представителей округ Уилер числится в составе 68-го района. Интересы округа представляет республиканец Дрю Спрингер из Мюнстера.

Образование 

Образовательную систему округа составляют следующие учреждения:

 сводный школьный округ Форт-Эллиотт
 школьный округ Шамрок
 школьный округ Келтон

Примечания

Ссылки 
 Округ Уилер на сайте Handbook of Texas Online 
 Исторические фотоматериалы по округу Уилер на сайте «Портал техасской истории» 

Округа Техаса